Aleksandr Aleksándrov  puede referirse a: 

Aleksandr Vasílievich Aleksándrov (1883-1946), compositor ruso.
Aleksandr Danílovich Aleksándrov (1912-1999), matemático ruso.
Aleksandr Pávlovich Aleksándrov (1943), cosmonauta ruso.
Aleksandr Panaiótov Aleksándrov (1951), cosmonauta búlgaro.
 Aleksander Aleksandrov, programador  búlgaro.